O'Leary se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Martin C. O'Leary
 Nataly O'Leary